Arena Mall este un centru comercial în orașul Bacău, deschis la data de 12 decembrie 2007 cu o suprafață închiriabilă de 26.000 metri pătrați , ce dispune de 100 de magazine precum H&M, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Reserved, LC Waikiki, New Yorker, Pepco, Takko, Deichmann, Altex, Flanco, librăria Alexandria și un multiplex Cinema City. 

Centrul a reprezentat o investiție totală de peste 80 de milioane de euro. A fost preluat în toamna anului 2007 de către compania portugheză Sonae Sierra.

Note

Legături externe 
 www.arenamall.ro - Site web oficial

Arena Mall